Klosterkirche St. Michael steht für:

 Abteikirche St. Michael (Antwerpen), Belgien
 Klosterkirche des St. Michaelsklosters in Kiew, Ukraine, siehe St. Michaelskloster (Kiew)